Le Code de commerce syrien fut promulgué par le décret législatif  du 22 juin 1949.

Code juridique syrien